Келли Рене Уильямс (, более известная как Келли Уильямс; род. 8 июня 1970, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, наиболее известная по роли Линдсей Доул Доннелл в телесериале ABC «Практика», а также доктора Джиллиан Фостер в телесериале FOX Обмани меня.

Биография 
Родилась в Лос-Анджелесе в семье актрисы Шэннон Уилкокс и пластического хирурга Джона Уильямса. Её родители развелись, когда ей было 13 лет. У неё один родной брат и два брата, родившиеся в новых семьях родителей.

Впервые на экране Келли Уильямс появилась почти сразу же после рождения — в рекламе подгузников. В детстве посещала школу, входящую во всемирную сеть французских лицеев Lycée Français. Впоследствии окончила среднюю школу в Беверли-Хиллз (1988).

Сразу после школы стала активно сниматься в различных телесериалах. Первую серьёзную роль получила в фильме «А вот и моя крошка» (1994). Наибольшую известность (и несколько номинаций на различные кинопремии) ей принесла роль Линдсей Доул Доннелл в телесериале ABC «Практика».

В августе 2008 года Келли Уильямс была отобрана на роль доктора Джиллиан Фостер в телесериале канала Fox «Обмани меня», который был закрыт после трёх сезонов из-за низких рейтингов.

В 2012 году она получила роль в телесериале Lifetime — «Армейские жёны».

Личная жизнь 
С 1996 по 2017 год была замужем за американским писателем, режиссёром и продюсером индийского происхождения Аджаем Сахгалом. У них трое детей: Киран Рэм (род.1998), Сарэм Джейн (род. 2001), Рави Линдон (род. 2003).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США